Aigner, apellido austro-bávaro (Baviera, Austria, Hungría):
 Andreas Aigner (1984), un piloto de rally
 Fritz Aigner (1930, Linz – 2005, Linz), un pintor austríaco
 Martin Aigner (* 1942, Linz) es un matemático austríaco
 Stefan Aigner (* 1987, Múnich), un futbolista alemán

Véase también 
 Eigner